Нікола Пельтц Nicola Peltz (* 1995) - американська акторка.
 Дітріх Пельтц  (;  9 червня 1914, Гера —  10 серпня 2001, Мюнхен) — німецький військовий льотчик за часів Третього Рейху.